Rama — компьютерная игра в жанре квест, разработанная и выпущенная компанией Sierra Entertainment в 1996 году. Сюжет игры основан на фантастических романах Артура Кларка «Свидание с Рамой» и «Рама 2».

Ранее, в 1984 году, компания Telarium (дочерний бренд Spinnaker Software, первоначально называлась Trillium, но сменила название по решению суда) уже выпускала текстовый квест с таким же названием для компьютеров Apple II и Commodore 64.

Как и во многих Myst-подобных играх, игрок подчиняется принципу AFGNCAAP (аббревиатура от английского «Ageless, Faceless, Gender-Neutral, Culturally-Ambiguous Adventure Person»), то есть не имеет собственного возраста, внешности, пола и не принадлежит к какой-либо культуре. Как поясняется во вступлении, игрока направляют на смену погибшему при загадочных обстоятельствах агенту Валерию Борзову.

Значительная часть игрового процесса проходит в манипуляциях с «наручным компьютером» (). При помощи этого устройства можно связываться с другими персонажами, составлять карты окрестностей и перемещаться по игровому миру. В распоряжении игрока также находится маленький андроид, дающий пояснения и описания по поводу окружающих объектов и событий.

Сюжет 
Четыре года назад границу Солнечной системы пересёк гигантский искусственный объект. Международное космическое агентство () назвало его Рама () и отправило для выяснения его исследования экспедицию под названием «Команда Ньютона» (). Экспедиция вскоре обнаружила, что Рама — пустой внутри, вращающийся для создания искусственной гравитации цилиндр. Внутри цилиндра находятся огромные города, населённые инопланетными формами жизни (Myrmicats, Avians, Octospiders). «Коренные» жители Рамы — биологические роботы (Biots), сконструированные его создателями.

Первым делом игрок исследует область под названием Равнины () в поисках предметов, которые помогли бы в решении математических и логических задач. При этом он посещает два города, условно названные членами экспедиции «Лондоном» и «Бангкоком», чтобы узнать больше об их обитателях. Чтобы двигаться дальше, игрок решает головоломки по принципу «дополни картину недостающим» и примеры в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.

После исследования Равнин (в сущности, когда игроку удаётся собрать все нужные предметы) Рама меняет курс и начинает приближаться к Земле. Специальная команда (первоначально в неё входили Хейлманн, Борзов и О’Тул) активирует бомбы, заложенные внутри цилиндра, чтобы уничтожить Раму и его обитателей. Игрок в это время может обследовать остров в Цилиндрическом море, получивший прозвище «Нью-Йорк», где установлена одна из бомб. Игрок узнает, что Рама отклонился от курса и больше не угрожает Земле, однако бомбы установлены на взрыв через шесть часов, а О’Тул, знавший код для отключения таймера, исчез. В оставшиеся до взрыва шесть часов игрок должен отыскать код и предотвратить взрыв.

Эпилог игры предполагает выход продолжения, которое уже было запланировано, но так и не вышло.

Персонажи 
Многие из персонажей игры впервые появляются в романе «Рама 2». Некоторые только упоминаются в игре, но не встречаются игроку.

Список персонажей игры:

 Сигэру Такагиси (учёный)
 Дэвид Браун (начальник экспедиции)
 Франческа Сабатини (видеожурналист) (роль играет Тиффани Хелм)
 Отто Хейлманн (старший офицер безопасности)
 Майкл О’Тул (программист)
 Ричард Уэйкфилд (старший инженер)
 Регги Уилсон (репортёр)
 Ирина Тургенева (космонавт) (озвучивает Шарон Манн)
 Николь де Жарден (медик) (роль играет Эми Хантер)
 Хиро Яманака (медик)
 Янош Табори (агент IBI)
 Валерий Борзов (агент IBI, погибает до начала игры, и в дальнейшем его заменяет игрок)

Персонажей играли живые актёры, что, хотя и не влияет на игровой процесс, но добавляет игре реалистичности. Взаимоотношения персонажей создают побочную сюжетную линию игры.

География Рамы 
Внутренность Рамы в игре создана по описаниям из книг. Это огромный гладкий цилиндр длиной в 50 км и высотой в 20 км. По длине корпуса корабля проходят 3 балки, которые, давая свет, создают искусственный цикл дня и ночи. Игра начинается ночью, но вскоре наступает день.

Рама разделён на «Северную» и «Южную» половины, между которыми Цилиндрическое море, замерзающее «зимой».

Для лучшей ориентации игрока в нижней части интерфейса расположена стрелка, всегда указывающая на «север» Рамы.

«Вход», где установило свою базу ISA, является южным «полюсом». Там расположены шлюзы и приборы климат-контроля. Там же начинается игра. Следуя книге, база расположена на оси вращения цилиндра, и внутри неё тяжесть должна отсутствовать, но создатели игры пренебрегли этой деталью, чтобы не затруднять игровой процесс.

Юг цилиндра занимают Равнины с их холмами и городами, названными в честь земных. Игрок посещает только «Бангкок» (в сущности, музей для каждого из инопланетных видов) и «Лондон». В путешествиях по Равнинам игрок ориентируется по карте, отображаемой на его наручном компьютере.

Равнины примыкают к Цилиндрическому морю, которое в игре показано замёрзшим. В море расположен огромный остров с выступающими образованиями на поверхности (за что острову дано прозвище «Нью-Йорк». На острове есть три «площади», каждую из которых населяет один инопланетный вид.

Игрок не попадает в противоположную часть цилиндра, где, следуя книгам, расположены двигатели. «Москва», «Рим» и «Париж», упоминающиеся в книгах, в игре не появляются.

Техническая информация 
Игра работает на платформах DOS, Windows и Macintosh. При её создании использовалась третья версия движка Sierra's Creative Interpreter. Как обычно в то время, графика игры сочетает трёхмерные элементы, нарисованные на компьютере, и снятые вживую сцены. Хотя игра поддерживает только 256 цветов, качество видео в ней достаточно высокое.

Rama вышла на трёх компакт-дисках. Третий диск, входивший в комплект, был отведён исключительно под видео. Первый видеоролик служит прологом: в нём в виде телевизионного шоу и интервью с будущими персонажами игры раскрывается реакция Земли на появление Рамы. Другой ролик включает короткое интервью с Артуром Кларком и Джентри Ли.

Кларк сам появляется в некоторые эпизодах игры (например, при гибели игрока и в эпилоге).

Оценки игровых критиков 
Gamespot.com оценил игру в 6,9 балла, отметив интересные головоломки и близость сюжета книгам Кларка. Среди недостатков в обзоре названы отсутствие отдельного экрана для игрового инвентаря и акцент на решение головоломок и задач вместо взаимодействия с другими персонажами.

Сайт JustAdventure.com, напротив, разместил отрицательный отзыв об игре. Помимо названной выше нехватки отдельного инвентаря, в обзоре упоминается «математическая» направленность большинства головоломок, неэффективное использование игрового экрана и графика, не дающая представления о внутреннем строении Рамы.

Примечания 

Компьютерные игры 1996 года
Квесты
Артур Кларк
Игры для DOS
Игры для Mac OS
Игры для PlayStation
Игры для Windows
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Компьютерные игры по мотивам книг
Игры, поддерживаемые ScummVM